Ионикос  () — греческий футбольный клуб из Никеи, ныне пригорода Афин, в настоящее время выступающий в Суперлиге Греции, первой в системе футбольных лиг Греции. Домашние матчи команда проводит на стадионе Неаполи, вмещающем около 4 999 зрителей. 

«Ионикос» был основан в 1965 году в результате слияния двух местных клубов. Первые годы существования клуба не принесли внушительных успехов, однако «Ионикос» медленно двигался наверх в иерархии греческого футбола, пока не получил право дебютировать в сезоне 1989/90 в Альфа Этники, главной лиге в греческой системе футбольных лиг. 
Далее прежний президент покинул руководство, а перед игроками встала необходимость поиска денежных средств в размере 50 миллионов драхм для участия в чемпионате. Проблемы клуба решил бизнесмен Никос Канеллакис, ставший его новым владельцем. 

При Канеллакисе «Ионикос» переживал «золотые времена» в своей истории. Из 18 лет, с 1989-го по 2007-й год, 16 клуб провёл в Альфа Этники. Наивысшим достижением в чемпионате Греции стало 5-е место, которое клуб дважды занимал в турнирах 1997/98 и 1998/99. 

Наиболее же выдающимся для «Ионикоса» был сезон 1999/2000, в котором он дебютировал в Кубке УЕФА, где уступил в первом раунде французскому «Нанту», проиграв обе встречи (1:3 дома и 0:1 в гостях). Помимо этого, «Ионикос» вышел в финал кубка Греции, в котором 10 мая 2000 года он был разгромлен (0:3) афинским «АЕКом».

День 21 апреля 2004 года стал трагедией для «Ионикоса», скончался Никос Канеллакис, бразды правления клубом взял на себя его сын Христос. По итогам чемпионата 2006/07 команда покинула элитную лигу. Проведя следующие 4 года в Бета Этники, клуб вылетел и из второго эшелона греческого футбола в сезоне 2010/11.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба 
 Профиль клуба на soccerway.com 
 Сайт фан-клуба «Rangers» 
 Стадион «Ионикоса» 

Футбольные клубы Греции